Sezon 2020/2021 Pucharu Świata w skeletonie – 35. sezon Pucharu Świata w skeletonie. Rozpoczął się 20 listopada 2020 roku w łotewskiej Siguldzie, a zakończył 29 stycznia 2021 roku w austriackim Igls. Początkowo ostatnie zawody z tego cyklu, będące jednocześnie próbą przedolimpijską, miały się odbyć się 12 marca 2021 roku w dzielnicy Pekinu – Yanqing. Z powodu pandemii COVID-19, zawody w Chinach zostały odwołane, a próba przedolimpijska przeniesiona na początek sezonu 2021/2022. Rozegranych zostało 16 konkursów: 8 konkursów kobiet oraz 8 konkursów mężczyzn.

Podczas sezonu 2020/2021 odbyły się dwie imprezy, na których rozdane zostały medale. W styczniu, w ramach zawodów Pucharu Świata, rozegrane zostały mistrzostwa Europy w Winterbergu. Z kolei w lutym odbyły się mistrzostwa świata w Altenbergu.

Obrońcami kryształowych kul byli: wśród kobiet Jacqueline Lölling oraz Martins Dukurs wśród mężczyzn.

Punktacja 
Od sezonu 2007/2008 za miejsca zajęte w konkursie Pucharu Świata zawodnicy otrzymują punkty według następującej tabeli:

Kalendarz Pucharu Świata

Klasyfikacja

Kobiety

Mężczyźni

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Puchar Świata w skeletonie
2020 w skeletonie
2021 w skeletonie